DGfMM steht für:

 Deutsche Gesellschaft für Musikphysiologie und Musikermedizin e.V.
 Deutsche Gesellschaft für Militärmusik e. V.